Simon Rosenbaum peut faire référence à :
  (1877-?), statisticien britannique ;
  (1926-2015), acteur danois.